Ки́ровск — административно-территориальная единица (город с подведомственной территорией) в Мурманской области России и образованное на его территории муниципальное образование (муниципальное образование го́род Ки́ровск с подве́домственной террито́рией), до 2021 года в статусе городского округа, с 1 января 2021 года в статусе муниципального округа.

Административный центр — город Кировск.

География 
Муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией образовано законом Мурманской области от 2 декабря 2004 года.

В его состав входят 3 населённых пункта — город Кировск (административный центр), посёлки Коашва и Титан. До 24 апреля 2013 года в состав городского округа входил населённый пункт Октябрьский, находившийся на правом берегу реки Хариусная в 20 км от Кировска на железнодорожной ветке «Айкувен — Ловозеро» (был упразднён в связи с отсутствием проживающего населения).

Округ расположен в центральной части Кольского полуострова. На севере граничит с округом города Оленегорска, на севере и востоке — с Ловозерским районом, на юге с Терским районом, на западе — с округом города Апатиты.

Округ находится в долине Умптек, в южной части горного массива Хибины, у берегов Умбозера, охватывая озеро с запада, юга и юго-востока. Близ Кировска находятся озеро Большой Вудъявр и река Белая (впадает в озеро Имандра).

Расстояние от административного центра муниципального образования до Мурманска составляет 197 километров по железной дороге и 208 километров по шоссе.

История 
Кольский полуостров начал заселяться относительно недавно. Долгое время населением были кочевые племена саамов, основным занятием которых была охота и оленеводство.

В 1920-х годах в Хибинах были открыты богатые залежи апатитонефелиновых руд, разработка которых началась в 1929 году. Это положило начало развитию индустриального горного промысла и созданию горнохимического комбината «Апатит». Одновременно со строительством рудника и обогатительной фабрики возводился и город Хибиногорск.

В 1929 году в строящийся рабочий посёлок стали прибывать эшелоны спецпереселенцев, которых расселяли в палатках, землянках, шалманах. Одновременно на ставшую известной всей стране стройку прибывали добровольцы, большей частью из Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), который до 1938 года являлся административным центром для Мурманского уезда. Активное участие в развитии промышленного первенца Кольского полуострова принимал С. М. Киров — видный государственный и партийный деятель этого периода.

13 ноября 1929 года создается трест «Апатит». На протяжении 10 лет он проводил работы по освоению месторождений полезных ископаемых Хибинского горного массива. В 1938 году трест получил название — государственный горнохимический комбинат «Апатит». В послевоенные годы он был переименован в производственное объединение, а после завершения процесса приватизации стал открытым акционерным обществом «Апатит» (ОАО «АПАТИТ»).

В сентябре 1931 года заработала первая апатитонефелиновая фабрика(АНОФ-I). Отсюда отправили первый эшелон отечественного апатитового концентрата. Руда поступала на фабрику с Кировского рудника. Одновременно рос город.

В том же 1931 году по проекту советского ученого — профессора Н. А. Аврорина, был основан ПАБСИ (Полярно-альпийский ботанический сад-институт). ПАБСИ является одним из 11 институтов (структурных единиц) Кольского научного центра — одного из старейших институтов Российской академии наук на Кольском полуострове.

В 1934 году г. Хибиногорск в честь С. М. Кирова переименовали в г. Кировск.

После окончания войны появились новые рудники: «Юкспорский» (1951 год) и «Расвумчоррский» (1954 год). В 1963 году реконструировали АНОФ-1 и построили первую очередь АНОФ-2 (в низовьях реки Белой), около которой на предгорной равнине вырос новый город — Апатиты.

Дальнейшее освоение залежей апатитонефелиновых руд Хибин шло в рекордно короткие сроки. Были введены в эксплуатацию рудники «Центральный» (крупнейший в Европе) на плато Расвумчорр и «Восточный» в долине реки Вуоннемйок, возле которого возник поселок Коашва. Построена и введена в эксплуатацию третья апатитонефелиновая обогатительная фабрика у поселка Титан.

В 80-е годы население города и посёлков почти не росло, что объяснялось ведением крупного жилищного строительства в Апатитах.

Уникальный природный ландшафт явился благоприятным условием для развития в Кировске горнолыжного спорта и других видов рекреации. На склонах гор Айкуайвенчорр и Кукисвумчорр традиционно с 1937 года проводятся всесоюзные и республиканские соревнования. С 1987 года Кировск стал центром лыжного фристайла страны, а с 1990 года — базой олимпийской подготовки по фристайлу. С осени 1999 года г. Кировск собирает национальные сборные по лыжным гонкам и биатлону России, Белоруссии, Украины, Казахстана на тренировочный период и международную «Хибинскую гонку».

Согласно Закону Мурманской области от 02.12.2004 года № 533-01-ЗМО муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией наделен статусом городского округа.

С 1 января 2021 года наделён статусом муниципального округа.

Население 

Численность населения, проживающего на территории муниципального образования, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляет 30990 человек, из них 14108 мужчин (45,5 %) и 16882 женщины (54,5 %).

По переписи населения 2010 года из населения муниципального образования 92,4 % составляют русские, 2,8 % — украинцы, 2,1 % — белорусы, а также 2,7 % других национальностей.

Состав муниципального округа

Местное самоуправление 
25 сентября 2015 года решением Совета депутатов главой города избран (сроком на 5 лет) Дядик Владимир Владимирович.

Экономика 
Крупнейшим предприятием округа является Кировский филиал АО «АПАТИТ» — предприятие химической промышленности, занимающееся производством фосфатного сырья. В состав предприятия входят четыре рудника, две апатит-нефелиновые обогатительные фабрики и различные вспомогательные подразделения. В общей сложности горно-химическая
промышленность даёт около 98 % валового продукта округа.

Кроме того, в Кировске функционируют предприятия пищевой промышленности (производство кондитерских изделий и безалкогольных напитков), а также мебельная фабрика. Развивается туристический сектор экономики — сдача в аренду квартир горонолыжникам, такси, организация экстремальных туров и изготовление сувенирной продукции.

Средняя заработная плата в округе среди работников крупных и средних предприятий составила в 2004 году 12163 рубля, общий показатель за тот же год — 9681 рубль. На 2006 год зарегистрировано 1400 безработных.

В 2014 году близ Кировска на северном склоне горы Айкуайвенчорр открыта гондольно-кресельная канатная дорога.

Образование и наука 
На территории округа по состоянию на 2010 год действуют: 17 дошкольных образовательных учреждений, 10 школ, в том числе — образовательная школа в посёлке Титан и средняя общеобразовательная школа в посёлке Коашва. В Кировске функционируют факультет Санкт-Петербургского горного института, Кировский филиал Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова, Хибинский технический колледж.

В Кировске работает Полярно-альпийский ботанический сад-институт (ПАБСИ) Кольского научного центра РАН. ПАБСИ является самым северным (67° 38' с. ш.) ботаническим садом в России, и одним из трёх ботанических садов мира, расположенных за полярным кругом. В его коллекции — 2,5 тыс. растений со всех континентов.

Недалеко от Кировска расположена учебно-научная база МГУ, на которой проходят практику студенты географического факультета.

Здравоохранение 
Здравоохранение округа представлено двумя больничными учреждениями общей вместимостью 454 места. В сфере здравоохранения занято около 300 врачей и 1000 работников из числа среднего медперсонала. Кроме того, на территории округа действует санаторий-профилакторий «Тирвас».

Галерея

См. также 
 Административно-территориальное деление Мурманской области

Примечания

Источник 
 Карта и информация муниципального образования на сайте администрации Мурманской области